Kukowo (Podlachie)
 Kukowo (Varmie-Mazurie)
 Kukowo (Couïavie-Poméranie)